Епархия Уичиты () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Уичита, США. Епархия Уичиты входит в митрополию Канзас-Сити в Канзасе. Кафедральным собором епархии Уичиты является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
2 августа 1887 года Святой Престол учредил епархию Уичиты, выделив её из епархии Ливенспорта (сегодня — архиепархия Канзас-Сити в Канзасе).

19 мая 1951 года епархия Уичиты передала часть своей территории новой епархии Додж-Сити.

Ординарии епархии 
 епископ John Joseph Hennessy (11.02.1888 — 13.07.1920);
 епископ Augustus John Schwertner (10.03.1921 — 2.10.1939);
 епископ Christian Herman Winkelmann (27.12.1939 — 19.11.1946);
 епископ Mark Kenny Carroll (15.02.1947 — 27.09.1967);
 епископ David Monas Maloney (2.12.1967 — 16.07.1982);
 епископ Eugene John Gerber (17.11.1982 — 4.10.2001);
 епископ Thomas James Olmsted (4.10.2001 — 25.11.2003);
 епископ Michael Owen Jackels (28.01.2005 — 8.04.2013), назначен архиепископом Дубьюка.
Sede Vacante

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Канзасе